

Особи 
 Відок — ван Пекче
 Ежен Франсуа Відок — французький авантюрист

Географічні об'єкти

Населені пункти та їхні частини
 Відок — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Відок — село в гміні Ґлубчице Ґлубчицького повіту Опольського воєводства
 Відок — частина міста Кенти в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Відок — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Відок — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства

Інше 
 Відок — французький містичний детективний фільм

Примітки